A4 har flere forskellige betydninger:

A4-papir – en papirstørrelse
Audi A4 – en bilmodel
Et andet navn for en V2-raket
A4 (Polen) – en motorvejsstrækning i Polen
A4 (Østrig) – en motorvejsstrækning i Østrig